Lettera A
Antenna Nord (Milano)
Trasmetteva nel 1978 sulla frequenza UHF 49 da Valcava (Bg) con immediata diffusione interregionale  
 Antenna Padana (Codevilla, Pavia)
Sorta nel 1977, con la denominazione TeleRadio Padana, per poi passare dal dicembre '78 a quella Antenna Padana.
Trasmetteva sulle frequenze UHF 21, 27 e 46, nella zona del Vogherese. Nel 1984 assieme a Tele Monte Penice entro nel circuito network nazionale di Pan TV. Cessa negli anni '90.
A&B Television 
Amica Tv 
Antenna 2 
Antenna 3 Brescia 
Antenna 3 Lombardia (Legnano)
Nel 1978 si serviva di GR VideoMusica di Giancarlo Ravera e trasmetteva  sulla frequenza UHF 52 da Brunate (Co) con dimensione interregionale  
Antenna 59 Como
Antenna Europa 56 
Antenna Milano 
Antenna Nord Valsabbia 
Antennatre 
Art Milano
audiovision 
fondata nel 1973 a Milano
proprietario: Angelo Di Bella.
Utilizzava soprattutto la frequenza Vhf A
Si era specializzata in trasmissioni di qualità per ragazzi.
Cessò le trasmissioni negli anni '90 cedendo il canale VHF A al gruppo di Telelombardia, che poi lo alienò a Videostar, che lo esercisce attualmente.
Autophon 

lettera b

Bergamo Tv
Trasmetteva nel 1978 sulle frequenze UHF 65/56/77 e 40   
Bormio Informa
Brescia Telenord
Trasmetteva nel 1978 sulla frequenza UHF 60 
Brescia Punto Tv
Brescia Telenord
Trasmetteva nel 1978 sulla frequenza UHF 60
Brescia Tv 
BresciaTvShop 
Brianzasei 

lettera c

Canale 28 
Canale 3 
Canale 3 Lombardia 
Canale 4 Bergamo 
Canale 11 Tmb 
Canale 40 
Canale 44 
Canale 46 
Canale 51 
Canale 51 
Canale 55 
Canale 55 Lombardia 
Canale 6 
Canale 6 Tl2* 
Canale 6 (Tmc) 
Canale 7 e 1/2 
Canale 7 
Canale 70 Tls 
Canale 9 
Canale 9 Crema 
Canale A 
Canale A Telecrema 
Canale Più 
Cangi Tv 
Cantivù 
Cbc Canale E 
Centro Televisivo Lariano 
Clusone Tv 
Como Tv 
Compagnia Tv 
Crema Tv 
Ctl 
Ctl 39 
Ctl Como - UHF 36 e VHF G, per un certo periodo ripeté la programmazione dell'emittente locale Tele NBC di S.Ilario Milanese
Cucciago 45 
Canale 51 
ctl 

elefante - tv elefante- tele elefante 
e.t.l 
E.T.L Varese Video
Nel 1978 si serviva di GR VideoMusica di Giancarlo Ravera Trasmetteva  sulla frequenza UHF 45  

Garda TV
Mantova Tv 
Milano Regione Tv 
Milano Tv Apt 
Milano tv
Trasmetteva nel 1978 sulla frequenza UHF 51 
Mosaico Tv     
Parona Tv 
Personal Tv 
Più Blu* 
Primarete 
Primarete Lombardia 
Punto Nord 
r.t.b.radio televisione bresciana
radio tv sondrio
radio televisione  bresciana
Trasmetteva nel 1978 sulla frequenza UHF 38 e 59   
Radio tele Garda
Trasmetteva nel 1978 sulla frequenza UHF 24  
Radio tele Vailate
Trasmetteva nel 1978 sulla frequenza UHF 21    
Screen Tv 
Sei Milano 
Trasmetteva sulle frequenze UHF 22 e UHF 67

Sitco 
Star 1 
Stramilano Tv, canale VHF H1, poi ceduto a Teleradiocomunicazioni milanesi e quindi a Tele Milano International, indi a Canale 5, poi a Espansione Tv. Attualmente su tale canale trasmette TBNE
Studio 28 
Studio Elle 
Studio Tv1 

lettera T 

T59 
Tbne 
Taz Tv 
Tele 14 
Tele 2000 
Tele 5 
Tele albert
Trasmetteva nel 1978 sulla frequenza UHF 46  
Tele Altomilanese (Busto Arsizio), sorta come Telebusto, irradiava sui canali UHF 56 da Campo dei Fiori (Va) e 69 da Monte Penice (Pv).
tvm66   
Tele Bergamo 
Tele Blu 
Tele Brunate 
Tele Capo Nord 
Tele Cr 
Tele Crema 
Tele Estate 
Tele Europa 
Tele Europa 
Tele Excelsior 
Tele Hinterland 
Tele Hinterland Radio Milano 2 
Tele Hobby 
Tele Lago Maggiore 
Tele Lago Uno 
Tele leonessa (Brescia)
Nel 1978 trasmetteva sulla frequenza UHF 41   
Tele Libera Campione 
Tele Libera Commerciale 
Tele Libera Italiana 
Tele Libera Varese 
Tele Magenta 
Tele Mantova 
Tele Monte Neve 
Tele Monte Penice (Pavia)
Sorta nel 1977, dalla scissione da TelePavia Sperimentale di Radio Padana, nel 1984 diede vita al network nazionale Pan TV.
Nel 1977 trasmetteva sulle frequenze UHF 48 e 68, nella provincia di Pavia e Milano.
Tele Monza 
Tele Monza Brianza  
Tele Oltrepò pavese (top43)
Tele Onda Azzurra 
Tele Onda Azzurra 
Tele Pavia Sperimentale (Pavia)
Nel 1977 a seguito di una scissione nacquero due emittenti: Tele Monte Penice e Tele Radio Padana.
Trasmetteva sulle frequenze UHF 48 e 68, nella provincia di Pavia e Milano, e sulle frequenze UHF 21, 27 e 46, nella zona del Vogherese.
Tele Ponte di Legno 
Tele Radio Bassa Padana 
Tele Radio Bramante 
Tele Radio Centro 
Tele Radio Città 
Tele Radio Euro Pavia 
Tele Radio Milano International 
Tele Radio Nazionale 
Tele Radio Nord Tvrn 
Tele Radio Onda Valsabbina 
Tele Radio Orobica 
Tele Radio Padana (Codevilla, Pavia)
Sorta nel 1977, dalla scissione da TelePavia Sperimentale di Radio Padana, dal dicembre '78 assunse il nome di Antenna Padana.
Trasmetteva sulle frequenze UHF 21, 27 e 46, nella zona del Vogherese.
Tele Radio Pino International 
Tele Radio Studio 1 
Tele Radio Studio 7 
Tele Radio Superlecco 
Tele Radio Vailate 
Tele Radio Valle Camonica 
Tele Radio Valtellina 
Tele Radio Valtrompia Centrale 
Tele radio Reporter Rho
Nel 1978 si serviva di GR VideoMusica di Giancarlo Ravera
Tele Regione Lombardia Color 
Tele Rtl 
Tele Sant'Ilario 
Tele Sberla 
Tele Sondrio-Centro Valle 
Tele Studio Uno 
Tele Studio Padano 
Tele Synx 
Tele Ticino Est 
Tele Trasmissioni Chiuduno 
Tele Trasmissioni Lumezzane 
Tele Trin 
Tele Val Imagna 
Tele Varese 
Tele Valle Brembana 
Tele Valtellina Colore 
Tele Video Como 
Tele Video Gallarate 
Tele Vigevano 
Tele Visione 
Tele Visione 
Tele Voghera 
Tele X 
Telealbert 
Telealtitalia 
Telealto ch. 56 
Telebaggio 18 
Telebenaco 
Telebergamo 
Telebernareggio 
Teleboario 1 
Telebrembana 
Telebrembilla 
Telebrescia 
TeleBrianza 
TeleBusto 
Telecalcinato 
Telecasa 
Telecentro 
Telecinisello International 
Telecity 
Telecity Lombardia* 
Teleclub 
Teleclub 
Teleclub 
Telecodogno 
Telecolor 
Telecolor Rtb 
Telecomo 1 
Tele Crema  
Nel 1978 trasmetteva sulla frequenza UHF 21  
Telecrema 54 
Telecremona 
Telefutura Canale 7 
Telegarda 
Telegardone Rtgi 
Telegavirate Riviera 1 
Telegavirate Riviera 2 
Telegazzetta 
Telein Valtrompia 
Teleippica 
Telejolly 
Telelaghi 
Teleleonessa 
Telelissone 
Telelodi 
Telelombarda 
Telelombardia 2 
Telelombardia* 
Telelomellina 
Telelumezzane 
Telemantova Informazioni 
Telemarket 
Telemartesana 
Telemeridiana 
Telemilano 
Telemilanocavo 
Telemilano 2 
Telemilano C31 
Telemonzabrianza 
Telemortara 
Telemusic 

Tele NBC

Telenord Milano 
Telenorditalia 
Telenorditalia 
Telenorditalia 9 
Telenova 
Teleoltrepò 
Teleonyx 
Telepace Lodi
Telepadana
Telepadana 1 
Telepadana 
Teleparco, aperta da un gioielliere per poter vendere i suoi prodotti, trasmetteva da uno scantinato nel centro di Monza. 
Telepavia 
Telepopolare 
Teleradio Bergamo City 
Teleradio Cbc 
Teleradio Centrale 
Teleradio Diffusioni Bergamasche 
Teleradio Excelsior 
Teleradio International Campione 
Teleradiomonzabrianza 
Sorta sul finire del  1976 
Proprietario Giovanni Ardigò
frequenza utilizzata UHF 29 e poi anche UHF 50 e 62. Trasmetteva anche spettacoli sportivi.  
Teleradio Porlezza 
Teleradio Star 
Teleradio Stella
teleradio orobica
Trasmetteva nel 1978 sulla frequenza UHF 41 e 42   
Teleradiocamuna 
Teleradiocity 
Teleradiocologno 
Teleradioderby 
Teleradiolodi 
Teleradiomilano 2 
teleradioambrosiana 
Teleradiomonza Brianza 
Teleradio Milano International
Trasmetteva nel 1978 sulle frequenze UHF 24, 46 e 68 e in VHF H1 
Teleradiopalazzina 
Teleradioreporter 
Teleradioritmo 
Teleradiosound 
Teleradiosound Music 
Telerecord 
Telerenate 
Telereporter Canale Speciale 
Telereporter Canale 7 
Telereporter 
Telereporter Sud 
Teleritmo 3 
Teleromano 
Telesettelaghi 
Teleshop 
Telesolaro 
Telesolregina 
Telesolregina - Crema Lodi Tv* 
Telesondrio News 
Telespazio Lecco 
Telestar 
Telestar Lombardia 
Telestar Trm2 
Telestella 
Telestudio 1 
Telestudio 105 
Telestudio Elle 
Telestudio Milano 
Telestudio Milano 54 
Telestudio Tre 
Teletresa 
Teletutto 
Teleunica 
Teleuropa 
Teleuropa 
Teleuropa 1 
Teleuropa 23 
Teleuropa Canale 6 
Televailate 
Televallassina 
Televaltellina 
Televarese 
Televerbano 
Televiadana 2 
Televideo 4 
Televillanova 
Televip 
Televirgilio 
Televisione commerciale italiana tci (globo)
Televoghera 
Televolta 
Telezodiaco 
Tl2 
Tlc 
Tlc Telecampione 2* 
Tlc Telecampione 3* 
Tlc Telecampione* 
Tll 
Tlt Ncc 
Top 43 
Trb Videobergamo 
Trc 
Trc Lombardia 
Tre 60 
Trf 
Trg 
Trg Telepopolario 
Tric 
Trm 
trm2 (telehinterland radio milano 2)
Trs Supersonic Tv 
Trs Tv 
Tsc 
Tse 
Tsm 
Ttl 2000 
Ttl Video 2000 
Tv 2 
Tv 40 Color 
Tv Bella 
Tv Bergamo 
Tv Brugherio 
Tv Commerciale Italiana 
Tv Como 
Tv Cooperativa Centro Lecco 
Tv Crema 54 
Tv Cremona 
Tv Italia 
Tv Lacchiarella 
Tv Lecco 
Tv Libera 
Tv Libera Lombarda 
Tv Libera Lombarda - Mtv 
Tv Lomellina 
Tv Mantova 
Tv Mera 
Tv Mn 
Tv Orobica 
Tv Palazzina 
Tv Porta Romana 
Tv radio Lecco
Trasmetteva nel 1978 sulle frequenze UHF 24 e 64
Tv Reporter 
Tv Shop Canale 4 
Tv Superlecco 
Tv Varese 
Tv7 Lombardia* 
TVC Televalceresio 
Tvci 
TvI (anche TV1 One) - Television International of Milan. Prima stazione italiana interamente in lingua inglese, trasmetteva sul ch UHF 58 dall'Hotel Michelangelo a Milano dal 1976. Cessò l'esistenza cedendo il canale a Telemilano, che appunto assunse la denominazione Telemilano 58.
Tvisell 
Tvl 
Tvm 66 
Tvp 
Tvp Tv Paderno
tv1 one    
tv radio lecco    
tv spazio lecco - telespazio 
teleleonessa   
televaltrompia    
Unica Lombardia

Lettera v
Valtellina Tv2 
Varese Tv 
VBS Videobrescia 
Video 2 
Video 2000 
Video Cremona 
Video Cremona Rtt 
Video Idea 
Video Mantova
Trasmetteva nel 1978 sulla frequenza UHF  29 e 61 
Video Como
Video Milano 
Video Nostro 
Video Onda Nord 
Video Professional System 
Video Uno Brescia 
Video Uno Teleuropa 
Videoacquario 
Videobergamo 
Videobergamo 
Videobergamo (Canale 38) 
Videobergamo Ttl 
Video Blu 
Videoblu 
Videobrescia
Trasmetteva nel 1978 sulla frequenza UHF 58 e 56   
Videobrianza 
Videobroadcasting 
Videodelta 
Videodue 
Videoelle 
Videoidea 
Videolecco 
Videolodi 
Videomilano Con studi in Viale Monza 291 inviava il segnale a Milano Affori e veniva rilanciato da un ponte sul uhf 71, utilizzava il canale UHF 68 dalla Roncola di Bergamo, UHF 51 dalla Maresana ed UHF 49  da San Pellegrino - prima di essere assorbita dal network PAN TV, gli studi vennero trasferiti ad Assago zona industriale 
Videomix Spazio Tv 
Videostar 
Videostar 2 
Videounopiù 
Videovarese 
Videovoghera 
Vip Tv 
trasmetteva da Bresso sul canale B VHF; da Bruzzano sul canale E6 VHF; L'ideatore, Silvio Silvi, aveva anche creato una rete operante sul canale 36 UHF mediante l'uso di convertitori di canale installati personalmente nei centralini condominiali a nord Milano. Vip Tv fu la prima frequenza milanese ripetitrice del canale TBNE. 
Vip Tv Videomix 
Nata dall'unione della piccola emittente bressese con la neonata videomix, la sede era in Via Prina a Milano, dove venne realizzato l'impianto di emissione sul canale E6 in VHF per sfruttare la direzione delle antenne VHF milanesi al vicinissimo impianto di antenne in VHF della RAI TV
Vl 90 
Voghera Tv 
Von Telecity Lombardia   
West Garda TV   

Lombardia